Матвейчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Матвейчук, Алим Иванович (1947—2021) — российский художник кино.
 Матвейчук, Владимир Фёдорович (род. 1950) — белорусский государственный деятель.
 Матвейчук, Глеб Алимович (род. 1981) — российский актёр, композитор, продюсер, певец, лингвист.
 Матвейчук, Степан — спортсмен, борец греко-римского стиля, победитель чемпионатов Украины и Казахстана по греко-римской борьбе.
 Матвейчук, Фёдор Акимович (1924—1996) — контр-адмирал, доктор военно-морских наук, профессор Военно-морской академии; член-корреспондент РАЕН (1993); заместитель директора Санкт-Петербургского центра исследований проблем геополитики, безопасности и конверсии РАЕН.